Дор се може односити на:

 Дор (Њемачка), општина у Њемачкој
 Дор (Француска), насеље и општина у Француској
 Дор (река), река у Француској
 Дор (митологија), у грчкој митологији било име више личности
 делта опиоидни рецептор